Лилиана Леонидовна Гасинская (, , род. 21 июля 1960, Ворошиловск, УССР) — гражданка СССР, сбежавшая в 1979 году в возрасте 18 лет в Австралию с круизного теплохода «Леонид Собинов» Черноморского морского пароходства, находившегося на стоянке в порту Сиднея, и получившая в Австралии убежище.

Побег 
Лилиана Гасинская жила в Одессе.
С 14 лет Лилиана мечтала сбежать из СССР и с этой целью в 18 лет она поступила в Одесское ПТУ морского туристского сервиса на специальность «официант судовой». По окончании технического училища, получив допуск к работе на судах загранплавания, по распределению была направлена в Черноморское морское пароходство для работы на пассажирских лайнерах. Работала официанткой на советском круизном теплоходе «Леонид Собинов».  

В связи с конфликтом с начальством её лишили права сходить на берег в портах и должны были отправить на попутном судне обратно в СССР. 14 января 1979 года во время стоянки теплохода в порту Сиднея Гасинская в одном красном бикини пролезла через иллюминатор и попала на берег (утверждалось, что она плыла 40 минут до берега Сиднейской бухты в районе Пирмонта, пригорода Сиднея, но, по другим сведениям, судно стояло у причала).

Сотрудники советского консульства почти обнаружили её, но репортёры из газеты Дейли Миррор нашли её первыми и спрятали, получив в обмен эксклюзивные интервью и фото в бикини (и на Западе ей дали прозвище «Девушка в красном бикини»).

Свой поступок Гасинская объяснила тем, что она хотела бежать из СССР с четырнадцати лет. Австралия ей приглянулась по фотографиям в журнале. В интервью беженка рассказывала о своей ненависти к коммунизму, «построенному на лжи и пропаганде». Девушка заявила, что хочет стать актрисой и поступить в школу моделей.

Несмотря на усилия советского посольства, добивавшегося её выдачи, Гасинская получила статус беженца. В австралийском обществе вокруг этого решения развернулась дискуссия, правительство упрекали в двойных стандартах: оно редко давало убежище даже жертвам военных конфликтов, таких как война во Вьетнаме, и как правило депортировало беглецов с круизных кораблей, но сделало исключение, как казалось, исключительно из-за глянцевого образа «девушки в бикини».

Последующая жизнь 
Получила известность на Западе как «девушка в красном бикини». Снималась для глянцевых журналов. За 15 тыс. долларов снялась обнажённой на развороте первого австралийского выпуска журнала «Пентхаус». Состояла в отношениях с фотографом газеты Дейли Миррор, который ради неё бросил жену с тремя детьми. Он помог ей начать карьеру профессиональной танцовщицы диско и диджея. Снималась в австралийских телесериалах The Young Doctors и Arcade.

В 1981 году вновь попала на страницы газет, когда министр по делам иммиграции Ян Макфи сказал, что её статус может быть пересмотрен, так как, по слухам, Гасинская подала заявление на восстановление советского гражданства, что сама беженка опровергла.

В 1984 году стала женой богатого бизнесмена-девелопера Яна Хайсона. В 1990 году они расстались, после чего Гасинская переехала в Лондон и пропала из светской хроники.

См. также 
 Курилов, Станислав Васильевич
 Патрушев, Пётр Егорович
 Соханевич, Олег Викторович

Примечания

Ссылки 
 Krasnov V. Soviet Defectors: The KGB Wanted List / Vladislav Krasnov. — Hoover Press Publication, 1986. — P. 135. — ISBN 0-8179-8231-0.
 Cabinet papers 1979: Liliana Gasinskaya: Red Bikini Girl, The Sydney Morning Herald (January 1, 2010)
 Лиля Гасинская — побег из Союза // ribalych.ru
 Диссидентка в красном купальнике // isrageo.com

Беглецы из СССР